Álvaro López-García – astronomo spagnolo
 Antonio López García – pittore e scultore spagnolo
 David López García – ex ciclista su strada spagnolo
 Hilario López García – calciatore messicano
 Juan Antonio López García – ex calciatore spagnolo
 Leobardo López García – calciatore messicano
 Luis López García – giocatore di calcio a 5 spagnolo